{{Info/Anatomia
 |Nome         = Grandes lábios
 |Latim        = "labia majora |GraySubject  = 
 |GrayPage     = 
 |Imagem       =Labia majora outlined.jpg
 |Legenda      = Vagina com lábios maiores delineados
 |Image2       = Labia minora outlined.jpg
 |Caption2     = Vagina com lábiosmenores delineados
 |Width        = 180
 |Precursor    = monte púbico ao períneo
 |System       = 
 |Vascularização    = Artéria vaginal 
 |DrenagemVenosa    = 
 |Inervação         = 
 |DrenagemLinfática =
 |MeshName     = Vagina
 |MeshNumber   = A05.360.319.779
 |DorlandsPre  = v_01
 |DorlandsSuf  = 12842531
}}
Os grandes lábios (às vezes na literatura científica: labia majora) são duas pregas cutâneas longitudinais proeminentes que se estendem para baixo e para trás do monte púbico ao períneo. Junto com os pequenos lábios, eles formam os lábios da vulva.  Os grandes lábios são homólogos ao escroto masculino.

 Etimologia Labia majora é o plural latino para grandes lábios; o singular é labium majus. O termo latim labium/labia'' é usado em anatomia para uma série de estruturas paralelas geralmente emparelhadas, mas em inglês é aplicado principalmente a dois pares de partes dos órgãos genitais externos femininos (vulva) —labia majora e labia minora.

Embriologia 
Embriologicamente, eles se desenvolvem a partir de dobras labiosescrotais. Isso significa que eles se desenvolvem no feto feminino a partir da mesma estrutura anatômica previamente sexualmente indiferenciada que o escroto, o saco de pele abaixo do pênis nos homens.

Anatomia 
Os grandes lábios constituem os limites laterais da fenda pudenda, que contém os pequenos lábios, sulcos interlabiais, capuz clitoriano, glande clitoriana, frênulo clitorídico, a Linha de Hart e o vestíbulo vulvar, que contém as aberturas externas da uretra e da vagina.

Sistema reprodutor feminino
Órgãos (anatomia)